Cet article présente les personnages de la série télévisée américaine Boardwalk Empire. Ils sont pour la plupart inspirés de réels gangsters de la mafia d'Atlantic City, dans le New Jersey, qui a sévi dans les années 1920, durant la Prohibition.

Enoch « Nucky » Thompson  

Interprété par Steve Buscemi

Nucky est le trésorier public d'origine irlandaise de la ville d'Atlantic City, dont il dirige officieusement toutes les affaires. Il est impliqué dans de nombreux trafics, dont l'importation et la fabrication illégale d'alcool. C'est un homme puissant et très fortuné, rodé aux rouages de la politique et du crime organisé. C'est le frère d'Elias Thompson, shérif de la ville. Il est inspiré du gangster Enoch L. Johnson.

Issus d'une famille pauvre où son père le battait, Nucky tente d'éviter la violence autant que possible dans ses activités illégales, et cherche, malgré ses crimes, à garder une certaine moralité. Mais la rudesse de ses concurrents et le déclin de son empire le contraignent à durcir ses actes et son caractère.

Il annonce clairement en fin de saison 4 sa volonté de quitter le trafic américain, en partant vivre avec sa nouvelle compagne à Cuba.

James « Jimmy » Darmody 

Interprété par Michael Pitt

Fils de Gillian Darmody et du Commodore Louis Kaestner, Jimmy est le protégé de Nucky Thompson. Après un an de combats dans les tranchées françaises, Jimmy revient à Atlantic City, sa ville natale. Il y retrouve sa compagne Angela et leur fils Tommy. Profondément marqué par la guerre, Jimmy est un personnage tourmenté et violent. Il s'est enrôlé dans l'armée sur un coup de tête, alors qu'il étudiait à la faculté de Princeton.

À la suite des manœuvres de sa mère et lui-même pour couler l'empire mafieux de Nucky, celui-ci finit exécuté à la fin de la saison 2 par ce dernier.

Margaret Schroeder 

Interprétée par Kelly Macdonald

Elle est née en Irlande, dans le Comté de Kerry, où elle travaille comme servante. À l'âge de seize ans, elle immigre aux États-Unis afin de fuir la misère. Elle se marie à Hans Schroeder, un homme violent et porté sur la boisson, qui lui donne deux enfants. Elle devient la concubine de Nucky Thompson à la suite de la mort de son époux. Membre de la Ligue de tempérance d'Atlantic City, Margaret est une jeune femme pauvre et travailleuse, mais possédant une bonne éducation et une grande vivacité d'esprit.

Délaissée par Nucky amouraché de Billy Kent, Margaret se tourne vers le nouvel homme de main de Nucky, Owen Slatter. Espérant fuir la violence d'Atlantic City avec lui, celle-ci s'enfuit seule après la mort de ce dernier durant la guerre des gangs de la saison 3.

Travaillant désormais à New York  dans une boîte de courtier, elle retrouve Arnold Rothstein qui, en échange d'informations boursières, lui fournit le logement.

Elias « Eli » Thompson 

Interprété par Shea Whigham

C'est le frère de Nucky Thompson et le shérif d'Atlantic City. Il est marié et père de huit enfants. Il est aux ordres de son frère et jalouse beaucoup la situation de celui-ci. Peu scrupuleux, il n'hésite pas à comploter contre Nucky pour le faire tomber. Mais la situation se retournera contre lui et, déchu de son titre de shérif, il sera envoyé en prison, dont il ne sortira que pour être réintégré à l'organisation criminelle de son frère.

Réintégré dans l'affaire de Nucky, Eli va néanmoins de nouveau s'opposer à son frère. Sous le joug d'une enquête du FBI mené par l'agent Knox, Eli sera contraint de devenir informateur pour le Bureau, pour éviter à son fils Willie la prison à la suite de la mort accidentelle d'un camarade de classe avec de l'alcool de contrebande acheté et modifié par ses soins. À la fin de la saison, découvrant le piège, Nucky envoi Eli dans le gang de son allié de Chicago, Al Capone, pour échapper aux poursuites judiciaires : Eli ayant tué l'agent Knox pour permettre à son fils d'éviter le chantage.

Nelson Van Alden 

Interprété par Michael Shannon

Agent du gouvernement engagé dans la lutte contre les bootleggers, Nelson Van Alden est obsédé par sa charge et par la religion. Il voit dans sa profession un rôle de lutte contre le Malin. Il est marié à Rose Van Alden mais dès la fin de la saison 1 il fait de Lucy Danziger (la compagne bafouée de Nucky) sa maîtresse. Ça n'est pas là le seul pied-de-nez qu'il fait à ses principes moraux : il lui est arrivé, une fois par le passé, de commander de l'alcool dans un bar.
D'autre part, le développement de ce personnage très religieux au destin chaotique rappelle le personnage biblique Job. La référence est explicitée dans la saison 3 (épisode 10), lorsque Nelson Van Alden cite tout haut et pour lui-même les premières phrases du livre de Job dans la version Kings James Bible (en version originale : « There was a man in the land of Uz, whose name was Job; and that man was perfect and upright, and one that feared God, and eschewed evil. »).

Après avoir fui la police à la suite du meurtre de son collègue de travail, Van Alden finit vendeur porte à porte. Là encore sous le coup de sa violence, il défigure un collègue de travail qui s'était moqué de ses mauvais chiffres.

Sans le sou, celui-ci se fait embaucher par le mafieux O'Banion dans son commerce de fleurs. En réalité peu dupe, Van Alden est obligé de faire ce qu'il peut pour subvenir aux besoins de sa famille. Après le meurtre d'O'Banion (qu'il s'attribuera pour accroître sa renommée) il entre dans le clan Capone.

Arnold Rothstein 

Interprété par Michael Stuhlbarg

Caïd de la pègre à New York, c'est un individu réfléchi et calme, toujours propre et élégant. Il a fait fortune grâce à ses talents de parieur : il pèse le pour et le contre de chaque situation et sait en tirer profit.

Charles "Lucky" Luciano 

Interprété par Vincent Piazza 

C'est un gangster de New York, au service d'Arnold Rothstein. Il a une liaison avec Gillian Darmody. Évoluant de saison en saison, toujours aux côtés de son fidèle partenaire d'affaires Meyer, il devient un élément important lors de la dernière et ultime saison.

Meyer Lansky 

Interprété par Anatol Yusef

Jeune protégé d'Arnold Rothstein, il s'associe à Luciano dans un duo d'ambitieux. Il s'efforce d'être aussi calme et méthodique que son mentor mais n'a ni son charisme, ni sa clairvoyance, et se retrouve souvent à suivre les impulsions de Luciano.

Al Capone 

Interprété par Stephen Graham

C'est un homme de main de Johnny Torrio, dont il devient peu à peu le bras droit, et l'ami de Jimmy Darmody. Très violent, il n'en est pas moins puéril par certains côté, comme son goût pour les plaisanteries infantiles ou sa relation avec Jimmy, qu'il considère avec admiration et jalousie à la fois.

Il grimpe peu à peu les échelons de l'organisation de Torrio, allant jusqu'à lui succéder à la fin de la saison quatre, pour finalement être contraint de faire face à la justice lors de la dernière saison.

Albert « Chalky » White  

Interprété par Michael Kenneth Williams

C'est le chef de la communauté noire d'Atlantic City, dirigeant d'une distillerie clandestine. Il est loyal à Nucky Thompson, mais s'inquiète avant tout des persécutions dont sont victimes ses camarades.

Durant la guerre des gangs opposant Nucky et Capone à Masseria via Gyp Rosetti dans le contrôle des axes routiers pour le trafic de contrebande, White devient le dernier refuge de Nucky. En échange, White réclame l'obtention d'un cabaret sur la "boardwalk" (promenade) d'Atlantic City.

Nucky tient parole et accorde à White le club Onyx. Pour le tenir, celui-ci s'allie au docteur Narcisse, personnage prêchant l'amélioration de la condition noire. Très vite les deux personnages entrent en conflit forçant White à quitter Atlantic City pour Le Havre de Grâce.

Lucy Danziger 

Interprétée par Paz de la Huerta

C'est la compagne de Nucky Thompson au début de la série, avant qu'il ne se lie à Margaret Schroeder. Elle se fait alors entretenir par Nelson Van Alden, et tombe enceinte de lui.

Angela Darmody 

Interprétée par Aleksa Palladino

Angela Darmody  est une jeune femme italo-américaine. Elle a rencontré Jimmy Darmody alors qu'il étudiait à Princeton en 1916, où elle travaillait comme serveuse. Après s'être mariée avec lui et lui avoir dit qu'elle était enceinte, elle voit Jimmy rejoindre l'armée américaine pour la Première Guerre mondiale. Même s'il ne lui a pas écrit dans les trois années suivantes, au point qu'elle croyait qu'il était mort, elle a réussi à faire son chemin dans la ville natale de Jimmy, Atlantic City, notamment grâce à l'aide financière de Nucky Thompson.

Elle rêvait de devenir une célèbre peintre, mais renonce à son rêve pour jouer le rôle de femme et mère au foyer lorsque Jimmy rentre au pays. Attirée par les femmes plus que par les hommes, elle s'efforce malgré tout d'être une épouse aimante pour Jimmy.

Dans la saison 2, elle se lie d'amitié avec Richard Harrow, puis est abattue par Manny Horvitz, qui cherche à se venger de Jimmy Darmody.

Commodore Louis Kaestner 

Interprété par Dabney Coleman

C'est le père de Jimmy Darmody. Il fut un homme puissant, mentor de Nucky Thompson, avant d'être incarcéré pendant cinq ans.

D'abord présenté comme un homme sur le déclin, il va s'efforcer de retrouver sa grandeur passée et de restaurer ses liens avec Jimmy, au détriment de Nucky.
Ce personnage est inspiré de

Leo D'Alessio 

Interprété par Max Casella

C'est le second fils de la famille D'Alessio, qui réside à Philadelphie. Leo est le chef du gang familial, déjà responsable de nombreux méfaits avant de s'installer à Atlantic City.

Ignatius D'Alessio 

Interprété par Edoardo Ballerini

C'est le frère de Leo D'Alessio, et l'un des membres du gang D'Alessio.

Eric Sebso 

Interprété par Erik Weiner

C'est un agent du FBI, travaillant aux ordres de Nelson Van Alden dans la lutte contre Nucky Thompson.
Il est noyé par Nelson à la fin de la saison 1 car il travaillait en secret pour Nucky et a tué Billy Winslow.

Gillian Darmody 

Interprétée par Gretchen Mol

Mère de James Darmody, dont elle n'est l'aînée que de treize ans, Gillian est une femme libre et indépendante. C'est une séductrice, danseuse de cabaret de profession. Elle manipulera son fils Jimmy pour entrer en conflit contre Nucky et obtenir plus d'opportunité.

On découvre qu'elle est orpheline et a été violée par le Commodore pour donner naissance à Jimmy, poussée dans ses bras par Enoch Thompson.

La mort de son fils, abattu en saison 2 par Nucky et l'absence de dépouille force Gillian, pour récupérer le vaste héritage laissé à l'abandon, la conduisent à tuer un sosie dans sa baignoire par overdose d'héroïne (Roger) qu'elle héberge pour l'occasion.

Alors qu’elle cherche à récupérer la garde de son petit fils, celle-ci avoue à son compagnon Roy Phillips le meurtre de Roger. Cependant Phillips est un détective privé travaillant pour Pinkerton et embauché pour obtenir l'information. Il peut alors faire arrêter Gillian.

Internée en psychiatrie, elle tente d'obtenir, dans un élan d'espoir, l'aide de Nucky afin d'en sortir mais  en vain. Elle obtiendra toutefois vengeance grâce à son petit-fils, Tommy.

Richard Harrow 

Joué par Jack Huston

Il apparaît pour la première fois dans le septième épisode de la première saison. Vétéran de la Grande Guerre, Richard Harrow est un ancien tireur d'élite. Il a été gravement blessé au visage ce qui lui a laissé une énorme cicatrice qu'il cache sous sa prothèse faciale. Il sympathise avec Jimmy Darmody après l'avoir rencontré à l'hôpital.

Marié dans la saison 4 pour obtenir la garde du fils de son meilleur ami décédé, Jimmy Darmody, il meurt néanmoins à la fin de cette saison après avoir été touché dans une embuscade opposant les deux leaders noirs de la série : White et Narcisse.

Johnny Torrio  

Interprété par Greg Antonacci

C'est le chef de la pègre de Chicago. Il joue le rôle de médiateur entre Arnold Rothstein et Nucky Thompson. Il est aussi celui qui ferra rentrer Capone dans sa bande.

À la fin de la saison 4, Capone subissant une guerre ouverte depuis son évolution, Torrio se fait tirer dessus à la sortie de chez lui. Celui-ci préfère alors léguer son rôle à Capone, et se retirer à Manhattan. Dans la dernière saison, il ne cesse de conseiller à Nucky de se retirer des affaires comme lui.

Pearl 

Interprétée par Emily Meade

C'est une prostituée de Chicago, travaillant dans une maison close appartenant à Johnny Torrio. Elle a une liaison avec Jimmy Darmody avant d'être sauvagement défigurée par un gangster irlandais, ennemi du clan Torrio. Lorsqu'elle prend conscience que cette terrible balafre fait d'elle un boulet pour Torrio (aucun homme ne veut plus d'elle), elle se suicide d'une balle dans la tête.

Owen Slater 

Interprété par Charlie Cox

Immigré irlandais et membre de l'IRA, il gravit les échelons de l'organisation de Nucky jusqu'à en devenir un des hommes de confiance. 

Il devient également l'amant de Margaret, avant d'être piégé et tué par Joe Masseria.

Nouveaux personnages (saison 3)

Gyp Rosetti  

Interprété par Bobby Cannavale

D'origine sicilienne, Rosetti a le sang chaud. Violent et impulsif, ce gangster débarqué de New York ne supporte pas la contradiction et le manque de respect. Nucky va l'apprendre à ses dépens. Il est l'homme de main de Joe Masseria avec qui il déclarera la guerre à Thompson pour le contrôle des axes routiers de contrebande.

Une guerre qui finira à son désavantage, il est assassiné par ses propres hommes après une cuisante défaite face à un Nucky moribond mais sauvé in extremis par l'arrivée de Capone.

Joe Masseria  

Interprété par Ivo Nandi

Parrain de la mafia sicilienne new-yorkaise, il contrôle Gyp et le soutient dans sa guerre contre Nucky.

Billie Kent 

Interprétée par Meg Chambers Steedle

Jeune comédienne de Broadway, Lillian « Billie » Kent devient la nouvelle maîtresse de Nucky en partageant une danse - puis son lit - lors de sa fête égyptienne de la Saint-Sylvestre. 

Elle meurt dans un attentat visant Nucky.

Dean O'Banion 

Interprété par Arron Shiver

Al Capone ne lui fait pas peur. Mafieux d'origine irlandaise et leader du North Side Gang, O'Banion est prêt à tout pour étendre son pouvoir sur Chicago. La guerre est déclarée.

Gênant la progression de Capone dans la ville de Cicero, un contrat est placé sur sa tête. Il meurt durant cette saison.

Harry Daugherty 

Interprété par Christopher McDonald

Ancien responsable de campagne du Président Harding et nouveau Procureur Général, Daugherty reste un allié important mais fragile de Nucky dans son ascension.

Interprété par Stephen Root

À la fois agent spécial et homme de l'ombre, Means ne s'embarrasse pas avec la loi et sert de lien entre le crime organisé et le Procureur Général Daugherty.

Bibliographie 
 

Boardwalk Empire
Broadwalk empire